Maireina is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Niaceae. De typesoort is Maireina monacha.

Soorten
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 21 soorten (peildatum maart 2022):

Niaceae
Schimmelgeslacht